Six-Août, VI-Août ou 6-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 
 le , au début de la guerre franco-allemande de 1870 :
 Bataille de Reichshoffen à  Morsbronn-les-Bains dans le Bas-Rhin.
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Combats à Baden et Auray (Morbihan), entre SAS français, Résistants locaux et les troupes allemandes rejoignant le front de la poche de Lorient ; Libération de Baden.
 Reddition d'une colonne d'élite allemande à Plémet, dans les Côtes-d'Armor
 Exactions allemandes à Ploubalay, dans les Côtes-d'Armor
 Bombardement allié au Pouzin, en Ardèche.
 Libération de Couesmes-en-Froulay (aujourd'hui Couesmes-Vaucé) et de Château-Gontier en Mayenne.
 Autres dates et lieux (Le Gouray) : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 6 de Agosto » ou « Seis de Agosto »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
06